W-klass kan avse:

V- och W-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av 67 jagare
W- och Z-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av 16 jagare
W-klass (ubåt) – en brittisk fartygsklass bestående av 18 ubåtar